«Хор» () — американский телевизионный сериал, выходящий на канале FOX с 19 мая 2009 года, и рассказывающий о хоре «Новые горизонты» вымышленной школы имени Уильяма МакКинли в городе Лайма, штат Огайо. Четвёртый сезон включает 22 серии, вышедшие в США с 13 сентября 2012 по 9 мая 2013 года.

Актёры 

Основной состав
Даррен Крисс — Блейн Андерсон (22 серии)
Кевин Макхейл — Арти Абрамс (22)
Корд Оверстрит — Сэм Эванс (22)
Дженна Ашковиц — Тина Коэн-Чанг (22)
Лиа Мишель — Рейчел Берри (19)
Крис Колфер — Курт Хаммел (19)
Хизер Моррис — Бриттани С.Пирс (19)
Мэттью Моррисон — Уилл Шустер (17)
Джейн Линч — Сью Сильвестр (16)
Кори Монтейт — Финн Хадсон (15)
Ная Ривера — Сантана Лопез (13)
Эмбер Райли — Мерседес Джонс (8)
Марк Саллинг — Ноа Пакерман (8)
Гарри Шам-мл. — Майк Чанг (8)

Второстепенные персонажи и приглашенные звезды
Мелисса Бенойст — Марли Роуз (22 серии)
Джейкоб Артист — Джейк Пакерман (22)
Бекка Тобин — Китти Уайлд (20)
Блейк Дженнер — Райдер Линн (18)
Алекс Ньюэлл — Уэйд «Юник» Адамс (18)
Дин Гейер — Броди Уэстон (14)
Сэмюэл Ларсен — Джо Харт (13)
Лорен Поттер — Бекки Джексон (11)
Джейма Мейс — Эмма Пиллсбери (10)
Ванесса Ленгиз — Шугар Мотта (9)
Икбал Теба — директор Фиггинс (7)
Триша Рэй Стал — Милли Роуз (7)
Дот Джонс — Шеннон Бист (6)
Кейт Хадсон — Кассандра Джулай (5)
Нолан Джерард Фанк — Хантер Кларингтон (4)
Дианна Эйгрон — Куинн Фабре (3)
Сара Джессика Паркер — Изабель Райт (3)
Майк О’Мэлли — Берт Хаммел (3)
Нини Ликс — Роз Вашингтон (3)
Оливер Киран-Джонс — Адам Кроуфорд (3)
Вупи Голдберг — Кармен Тибидо (2)
Джош Сассмэн — Джейкоб Бен Израэль (2)
Грант Гастин — Себастьян Смайт (2)
Джессика Санчес — Фрида Ромеро (2)
Джинни Гарднер — Марисса (2)
Джессалин Гилсиг — Тэрри Шустер (1)
Дэмиан Макгинти — Рори Флэнаган (1)
Идина Мензел — Шелби Коркоран (1)
Кэти Сагал — Нэнси Абрамс (1)
Эшли Финк — Лорен Зайзис (1)
Роми Роузмонт — Кэрол Хадсон-Хаммел (1)

Эпизоды

Ссылки 
 Официальный сайт сериала
 «Хор» (сезон 4) на Internet Movie Database
 «Хор» (сезон 4) на TV.com

См. также 
 Список песен четвертого сезона телесериала «Хор»

Серии телесериала «Хор»
Телесезоны США 2012 года
Телесезоны США 2013 года